Knooppunt of verkeersknooppunt kan verwijzen naar:
Knooppunt (verkeer), een punt waar autoverkeerswegen bij elkaar komen of elkaar kruisen
Spoorwegknooppunt waar spoorwegen bij elkaar komen of elkaar kruisen
Fietsknooppuntennetwerk, een netwerk van knooppunten waarmee fietsroutes samengesteld kunnen worden
Knooppunt (wiskunde), het punt waar twee rechte stukken van een open of gesloten veelhoek bij elkaar komen
Knooppunt (bouwkunde), bepaald verbindingspunt tussen "staven" in een vakwerkconstructie
Wandelknooppunt, het punt waar verschillende wandelroutes bij elkaar komen